Jämnsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Jämnsjön, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun,  (32,9 ha)
Jämnsjön, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (7,18 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn